Лелянова — фамилия; женская производная форма от фамилии .
 Лелянова, Лариса Олеговна (1956—2011) — российский театральный режиссёр, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004)
 Лелянова, Лидия Александровна (в монашестве Мария Гатчинская; 1874—1932) — православная святая, почитаемая в лике преподобномучеников, монахиня.